La crise de Juillet renvoie à deux crises politiques d'importance inégale :
 La crise de juillet 1914, se terminant par le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
 La crise de juillet 1917, crise gouvernementale allemande durant la Première Guerre mondiale. Le haut-commandement parvient à prendre le contrôle de la politique du chancelier allemand, après la démission de Theobald von Bethmann Hollweg et son remplacement par Georg Michaelis, plus malléable.  

Première Guerre mondiale